Lulyana Thalía  Olvino Torres  (Valencia; 19 de mayo de 1999) es una modelo, nadadora y ex-reina de belleza venezolana. Ganadora del Miss Venezuela 2019.

Biografía
Nacida en la ciudad de Valencia en el estado Carabobo, Thalía es estudiante de Ciencias Gerenciales y Administrativas mención Mercadeo. Participó en el Reinado del Festival de Nuestra Señora del Socorro en su ciudad natal, ganándolo, e iniciando así logros en el mundo del modelaje; así mismo participó en el concurso "Miss Earth Carabobo" donde quedó como finalista. Se ha destacado en nado sincronizado, ganando medallas en competencias juveniles nacionales e internacionales, mientras que le gusta también meditar e impartir clases de metodología general como pasatiempo, cabe destacar que maneja perfectamente su idioma natal el español y el idioma inglés. 

En el año 2019 ingresa al Miss Venezuela, en donde se le asigna la banda del estado del Delta Amacuro, ganando el concurso.

Trayectoria

Miss Venezuela 2019 
Olvino participó en la edición 66 del certamen Miss Venezuela, que se realizó el 1 de agosto de 2019 en la ciudad de Caracas, en dicho evento compitió con otras 23 candidatas de diversas regiones del país. Al final de la velada fue coronada como Miss Venezuela Universo siendo el tercer título del estado Delta Amacuro, la primera fue Carolina Indriago en 1998 y la segunda fue Sthefany Gutiérrez en 2017.

Thalía tuvo el derecho de representar a Venezuela en el Miss Universo 2019, siendo la primera Miss Venezuela desde 1979 en ser la candidata de su país en el concurso sin la asesoría del antiguo director del Miss Venezuela, el "Zar de la Belleza" Osmel Sousa.

Thalía participó en el Miss Universo 2019, representado a Venezuela, que fue realizado el día 8 de diciembre de 2019 en Atlanta, Georgia, donde logró clasificar en el Top 20 de semi-finalistas.

Véase también 

 Miss Universo
 Miss Venezuela
 Miss Venezuela 2019
 Melissa Jiménez
 Anexo:Ganadoras y finalistas de Miss Venezuela
 Anexo:Venezuela en los concursos de belleza

Cronología

Referencias 

Modelos femeninas de Venezuela
Valencianos (Venezuela)
Ganadoras de Miss Venezuela
Católicos de Venezuela
Delegadas de Miss Universo 2019